Шишкина — село в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Карачинского сельского поселения.

Находится на  берегу рек Тобол и Быструшка.  

В селе была церковь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района